

Cоставы

Александрия

Верес (Ровно)

Ворскла (Полтава)

Динамо (Киев)

Заря (Луганск)

Звезда (Кропивницкий)

Карпаты (Львов)

Мариуполь

Олимпик (Донецк)

Сталь (Каменское)

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги Украины
 Чемпионат Украины 2017/18 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2017/2018